Pierluigi Orlandini (* 9. října 1972 San Giovanni Bianco) je italský fotbalový trenér a bývalý záložník. Ve své fotbalové kariéře dosáhl největšího úspěchu v klubu Parma Calcio 1913. Vyhrál Pohár UEFA (1998/99) a domácí pohár (1998/99). Za Itálii U21 odehrál Mistrovství Evropy hráčů do 21 let (1994) kde slavil zlato. Kariéru končil v nižších ligách.

Hráčská statistika 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italského poháru (1998/99)
 1× vítěz poháru UEFA (1998/99)

Reprezentační 
 1× na ME 21 (1994 – zlato)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté US Lecce
Fotbalisté Interu Milán
Fotbalisté Hellas Verona
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté SSC Venezia
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Brescie
Narození 9. října
Narození v roce 1972
Žijící lidé
Muži